Sharma může znamenat:

příjmení mužské
 Chris Sharma (* 1981) – americký horolezec
 Balesh Sharma (* 1964) – indický manažer, od roku 2013 generální ředitel Vodafone Czech Republic
 Rakesh Sharma (* 1949) – první indický kosmonaut

příjmení ženské
 Astra Šarma (* 1995) – australská tenistka 

fiktivní osoby
 Madhav Sharma – postava z filmu Zaslaná pošta